O Campeonato Catarinense de Basquete de 1997 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

1997 no basquetebol